Всемирные игры 2022 — одиннадцатые международные комплексные соревнования по видам спорта, которые не вошли в программу Олимпийских игр. Хотя первоначально Всемирные игры были запланированы на июль 2021 года, они прошли с 7 по 17 июля 2022 года в Бирмингеме, штат Алабама, США, в связи с переносом Олимпийских игр 2020 года в Токио. Принимающий игры город был выбран  22 января 2015 года. На играх были представлены 30 официальных видов спорта в 54 дисциплинах. Мероприятия прошли на 30 площадках по всему Бирмингему.

Часть выручки (54 000 долларов) от продажи билетов была передана Украине на восстановление спортивных объектов, пострадавших или разрушенных в ходе вторжения России.

Подготовка 
Заявку на проведение Всемирных игр 2022 подали следующие города:

  Лима, Перу
  Уфа, Россия
  Бирмингем, США

Барселона (Испания) и Сантьяго (Чили) также рассматривали подачу заявки. Города заплатили регистрационный взнос в размере 125 000 долларов США и предоставили информацию о возможных местах проведения, инфраструктуре, волонтёрах, бюджете, транспорте и прочем.

Заявка Бирмингема, была подана в июне 2014 года. Это был единственный американский город, которому было разрешено подавать заявку на проведение этих игр. Организаторы озвучили возможный бюджет в размере 75 миллионов долларов, а Бюро конгрессов и посетителей Большого Бирмингема ожидало прибыль в размере от 224,4 до 288,6 миллионов долларов в долларах от просмотра мероприятия только за пределами города.

Окончательное решение о проведении Всемирных игр 2022 в Бирмингеме было объявлено 22 января 2015 года.

Ход игр

Соревнования 
В программе Всемирных игр 2022 года было представлено 30 видов спорта, 54 дисциплины и в общей сложности 206 соревнований. Впервые в качестве официальных видов спорта во Всемирные игры были включены дрон-рейсинг, гребной марафон, брейк-данс, женский фистбол, кикбоксинг и паркур. Софтбол и ракетбол вновь появились в официальной программе Всемирных игр после перерыва. Показательные виды спорта включают 17 соревнований по дуатлону, флаг-футболу, , ушу и мужскому лякроссу. В феврале 2022 года были представлены медали игр.

Участники 
Планировалось участие спортсменов из 110 стран.

Россия и Белоруссия 
19 февраля 2021 года Международный олимпийский комитет объявил, что некоторым российским спортсменам будет разрешено выступать под обозначением ОКР (Олимпийский комитет России) на Летних Олимпийских играх в Токио и Зимних в Пекине. Это ограничение должно было действовать до конца 2022 года и было бы применено к мероприятиям, связанным с Международным олимпийским комитетом, таким как Всемирные игры. Однако после российского вторжения на Украину спортсменам из России и Белоруссии было запрещено участвовать во Всемирных играх 2022 года. От России на игры должны были поехать 62 спортсмена, а от Белоруссии — 11.

Распределение наград

Трансляция 
В июле 2021 года было объявлено, что  будет транслировать основные события игр в каждый из десяти дней соревнований, а два дополнительных специальных выпуска с игр будут показаны на других каналах CBS и на стриминговом сервисе Paramount+, управляемом CBS.

Примечания

Ссылки 
 

Всемирные игры 2022
2022 год в спорте
Спорт в США в 2022 году